Astropodobne (Asteranae) – nadrząd roślin okrytonasiennych wyróżniany w niektórych klasyfikacjach biologicznych, np. w systemach Takhtajana, czy Ruggiero i in. (2015). W dawniejszych wersjach systemów klasyfikacyjnych była to stosunkowo niewielka grupa, później jej ujęcie rozszerzano. W systemie Ruggiero i in. (2015), w którym wszystkie okrytonasienne mają rangę klasy, nadrząd Asteranae obejmuje liczne rzędy i ma podobny zakres do podklasy astrowych Asteridae w innych systemach. W tym ujęciu jest to jeden z trzech największych nadrzędów (obok liliopodobnych i różopodobnych) w obrębie okrytonasiennych.

 Pozycja i podział taksonu w systemie Ruggiero i in. (2015)
Nadrząd wyróżniony został jako jeden z 18 w obrębie klasy okrytonasiennych Magnoliopsida. Relacje filogenetyczne między rzędami w obrębie nadrzędu zgodnie z APweb:

 Pozycja i podział taksonu w systemie Takhtajana (2009)
W systemie tym astropodobne były jednym z dwóch nadrzędów w obrębie podklasy astrowych Asteranae. Nadrząd obejmował 5 rzędów z 16 rodzinami, odpowiadając swym ujęciem rzędowi astrowców Asterales z systemów APG.

 Pozycja i podział taksonu w systemie Takhtajana (1997)
W systemie tym astropodobne były jednym z dwóch nadrzędów w obrębie podklasy astrowych Asteranae. Do nadrzędu należały dwa monotypowe rzędy astrowce z rodziną astrowatych i Calycerales z rodziną Calyceraceae.

Przypisy 

Okrytonasienne